Die Abkürzung RDH steht für:

 Reichsdeputationshauptschluss, die Kurzbezeichnung für das letzte bedeutende Gesetz des Heiligen Römischen Reiches
 Rettungsdiensthelfer, eine Rettungsfachkraft
 RSA-DES-Hybridverfahren, ein Verschlüsselungsverfahren, das im Electronic Banking Anwendung findet

RDH